Мартьяниха — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Мартьяниха — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Мартьяниха — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Мартьяниха — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.